Gekkonidae – famiglia di piccoli rettili comunemente noti come gechi 
 Gekko – genere di sauri della famiglia Gekkonidae
 Gekko gecko – grande sauro diffuso nel Sud-est asiatico
 Gekko Kamen – titolo originale dell'anime noto in Italia come Moon Mask Rider
 Gekko Moria – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Gordon Gekko – protagonista del film Wall Street
 Gekko – microprocessore
 4261 Gekko – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Gecko (disambigua)